Heròfil de Calcedònia, metge grec
 Heròfil, veterinari i cirurgià grec